Bracon cinctus (Provancher), een schildwesp
 Bracon cinctus (Walker), een schildwesp